Te Papa (Maori: Ons Huis) kan betekenen:

 Te Papa Tongarewa, het nationaal museum van Nieuw-Zeeland, gelegen in Wellington
 Te Papa (kaap), de zuidelijke kaap van Nanumanga (Tuvalu)

Zie ook 
 Papa
 Te Papapa
 Te Rapa